Жан Луї Кабаніс (1816—1906) — німецький орнітолог.
 Жозе Кабаніс (1922—2000) — французький письменник, есеїст та історик.
 П'єр Жан Жорж Кабаніс (1757—1808) — французький філософ, лікар.